Escalfador d'aigua, dispositiu termodinàmic que utilitza energia per elevar la temperatura de l'aigua.
 Escalfador d'aigua solar, aparell que utilitza la calor del sol per escalfar alguna substància.
 Escalfador de llit, estri per escalfar el llit
 Escalfador (mitja), peça per escalfar les cames